Лавре́нов (Лаврёнов) — русская фамилия, имеет женскую форму .

Известные носители 
 Лавренов, Александр Филиппович (1920—1944) — помощник командира авиаполка, Герой Советского Союза.
 Лавренов, Григорий Максимович (1937—2017) — советский работник рыболовной отрасли, полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Лавренов, Данил Алексеевич (род. 1975) — российский актёр театра и кино, педагог.
 Лавренов, Лев Николаевич (род. 1938) — советский и российский архитектор, член-корреспондент РАХ, заслуженный архитектор РФ.
 Лавренов, Пантелей Захарович (1914—1961) — советский художник.
 Лавренов, Сергей Петрович (род. 1972) — белорусский тяжелоатлет, призёр Олимпийских игр.
 Лавренов, Цанко (1896—1978) — болгарский художник, график, искусствовед, Герой Социалистического Труда Болгарии.
 Лаврёнов, Юрий Сергеевич (род. 1993) — российский хоккеист.
 Лавренов, Яков Михайлович (1912—1957) — советский генерал-майор.



См. также